Peder Hiort eller Hjort er navnet på flere personer:

 Peder Hiort (højesteretsdommer) (1646-1709) – dansk etatsråd og højesteretsdommer (Peder Sørensen Hiort)
 Peder Hiort (bjergværksdirektør) (ca. 1716-1789) – dansk-norsk bjergværksdirektør
 Peder Hjort (1793-1871) – dansk forfatter